Принц Го́мбургский:

Персона 
 Фридрих II (ландграф Гессен-Гомбурга)

Драма 
 «Принц Фридрих Гомбургский» — драма Генриха фон Клейста

Опера 
 «Принц Гомбургский» — опера Ханса Вернера Хенце

Кинематограф 
 «Принц Гомбургский» () — фильм режиссёра Габриэле Лавиа (Италия, 1983 год)
 «Принц Гомбургский» () — телевизионный мюзикл режиссёра Экхарта Шмидта (Германия, 1994)
 «Принц Гомбургский» () — историческая мелодрама режиссёра Марко Беллоккьо (Италия, 1997)